Gerabronn ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

 Gerabronn, Kleinstadt im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gerabronn (Bühlerzell), Weiler im Ortsteil Bühlerzell der Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gerabronner Bach, linker Zufluss der Bühler vor Senzenberg, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Oberamt Gerabronn, zuletzt Kreis Gerabronn, bis 1938 Verwaltungsbezirk um die Kleinstadt Gerabronn, heute Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg